В этой статье представлены результаты четвертьфинальных матчей Евролиги 2016/2017. Они пройдут с 18 апреля по 2 мая 2017 года. Состав пар был определён по результатам регулярного сезона Евролиги 2016/2017 (без жеребьёвки). Команды, занявшие первое, второе, третье, четвертое места в регулярном сезоне, проведут первую, вторую и, при необходимости, пятую игру на своей площадке. Команды, занявшие в регулярном сезон пятое, шестое, седьмое, восьмое места, проведут на своей площадке третью и, при необходимости, четвёртую игру. В каждой паре команда, первая одержавшая 3 победы, выходит в Финал четырёх.

Участники 

|}

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=15|
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
| A ||align=right|Реал Мадрид ||3–1||align=left| Дарюшшафака
| 83:75
| 80:84
| 88:81
| 89:79
| —
|-
| B ||align=right|Панатинаикос ||0–3||align=left| Фенербахче
| 58:71
| 75:80
| 61:79
| —
| —
|-
| C ||align=right|Олимпиакос ||3–2||align=left| Анадолу Эфес
| 87:72
| 71:73
| 60:64
| 74:62
| 87:78
|-
| D ||align=right|ЦСКА (Москва) ||3–0||align=left| Баскония
| 98:90
| 84:82
| 90:88
| —
| —
|}
* при необходимости

Результаты матчей

1 игра

2 игра

3 игра

4 игра

5 игра

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2016/2017